Николай Лихачёв:
 Лихачёв, Николай Викторович (1901—1980) — советский учёный, доктор ветеринарных наук, профессор, академик ВАСХНИЛ.
 Лихачёв, Николай Владимирович (Крис Касперски; 1976—2017) — российский IT-журналист, программист.
 Лихачёв, Николай Никитич (Андрей Васильевич Светланин и другие псевдонимы; 1903—1965) — русский эмигрант, главный редактор журнала «Посев».
 Лихачёв, Николай Петрович (1862—1936) — русский историк, специалист в области источниковедения, дипломатики и сфрагистики, академик АН СССР.